Майкл де Анджеліс (; 27 січня 1967, Камлупс, Канада) — канадсько—італійський хокеїст, захисник.

Життєпис 
Клубна
Свої виступи почав у клубі «Пентіктон Кнайтс» (Хокейна ліга Британської Колумбії), з 1984 по 1988 виступав за клуб НКАА Університет Дулут. З сезону 1988/89 переїхав до Європи, де виступав за італійський клуб «Кавалезе». З 1990 по 1997 виступав за Мілан Вайперз, надалі виступав за клуби WCHL «Рено Редж», «Такома Сейберкетс» та «Фінікс Мустангс», у складі «Адлер Мангейм» (сезон 1998/99) став чемпіоном Німеччини — це найбільший його успіх у кар'єрі. Завершив свою кар'єру хокеїста у сезоні 2001/02 відігравши за «Аугсбург Пантерс». 

Збірна
Отримавши паспорт громадянина Італії, виступав за національну збірну на чемпіонатах світу: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1999 та 2001 років.

Також брав участь у Зимових Олімпійських іграх 1992 у Альбервілі, 1994 у Ліллегаммері та 1998 у Нагано.

Нагороди та досягнення 
1999 чемпіон Німеччини у складі «Адлер Мангейм»

Статистика

Посилання 
Профіль на hockeydb.com  
Профіль на eurohockey  

Канадські хокеїсти
Італійські хокеїсти
Гравці збірної Італії з хокею
Хокеїсти «Мілана»
Хокеїсти «Лугано»
Хокеїсти «Ноттінгем Пантерс»
Хокеїсти «Адлер Мангайм»
Хокеїсти «Шо-де-Фон»
Хокеїсти «Аугсбург Пантерс»
Хокеїсти «Азіаго»
Уродженці Камлупса